Sok je lahko:
 sok, brezalkoholna pijača

 Sok, priimek več znanih ljudi